Az Úrvalsdeild 1952-es szezonja volt a bajnokság negyvenegyedik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub tizennegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1952
Izland 1